RGV (Recreatiegemeenschap Veluwe), sinds maart 2015 Leisurelands
 Recentste gemeenschappelijke voorouder